La Lega Nazionale B 1967-1968, campionato svizzero di seconda serie, si concluse con la vittoria del FC Winterthur.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Nazionale A 1968-1969.
      Retrocessa in Prima Lega 1968-1969.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Verdetti 
 Winterthur e San Gallo promosse in Lega Nazionale A.
 Moutier e Berna retrocesse in Prima Lega.

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1968 2